Katići (Busovača), een plaats in de gemeente Busovača in Bosnië-Herzegovina
 Katići (Ivanjica), een plaats in de Servische gemeente Ivanjica